Сфи́нктер а́нуса (синоним ана́льный сфи́нктер) — недостаточно корректное, с точки зрения анатомии, наименование мышц ануса, выполняющих функции запирающегося клапана прямой кишки.

Анатомически существуют два разных сфинктера:

 Внешний сфинктер ануса — состоящий из поперечно-полосатой мускулатуры, сокращаемый произвольно (то есть управляемый сознанием) сфинктер.
 Внутренний сфинктер ануса — гладкомышечный, непроизвольно сокращаемый сфинктер.